Amapaensi – abitanti di Amapá do Maranhão
Amapaensi – abitanti di Amapá